Dieser Artikel behandelt die kuwaitische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Spanien.

Qualifikation 

Kuwait ging als frischgekürter Asienmeister in die Qualifikation und war der größte Favorit auf einen der beiden WM-Plätze. In der ersten Runde konnten sich die Kuwaitis mühelos gegen Vize-Asienmeister Südkorea, Malaysia und Thailand durchsetzen und qualifizierten sich für die Zweite Runde der Qualifikation.

Auch in der zweiten Runde der Qualifikation blieben die Kuwaitis stark und verloren nur ihr Auswärtsspiel gegen China, die erstmalige WM-Teilnahme wurde durch ein 2:2-Unentschieden gegen Neuseeland am letzten Spieltag gesichert.

Kuwaitisches Aufgebot

Kuwaitische Spiele 
Kuwait wurde als WM-Neuling zusammen mit den europäischen Mannschaften aus England, Frankreich und der Tschechoslowakei in die Vorrundengruppe Drei gelost.

Im ersten Spiel gelang den Kuwaitis ein 1:1 gegen die ČSSR. Antonín Panenka hatte die Osteuropäer zunächst in Führung geschossen, Faisal ad-Dachil konnte aber nach einer Stunde ausgleichen.

Im Spiel gegen Frankreich kam es zu einem der denkwürdigsten Momente dieses Turniers: Als die Franzosen beim Stande von 3:1 den vierten Treffer erzielten, reklamierten die kuwaitischen Spieler wegen eines Pfiffs aus dem Publikum, den sie für den des Schiedsrichters Stupar gehalten hatten. Kurz darauf stürmte der kuwaitische Scheich Fahd al-Ahmad al-Dschabir as-Sabah das Spielfeld und drohte mit Spielabbruch, wenn das Tor nicht annulliert würde. Nach langer Diskussion gab der Schiedsrichter nach. Kurz darauf schoss Maxime Bossis das vierte Tor erneut und Frankreich gewann schließlich doch noch 4:1. Stupar wurde am nächsten Tag von der FIFA suspendiert und der kuwaitische Verband mit einer Geldstrafe belegt.

Kuwait verlor auch das letzte Spiel gegen England mit 0:1 durch ein Tor von Trevor Francis.

|}

Belege 

1982
Kuwait